Thajské písmo (thajsky อักษรไทย akson thaj) je abugida neboli alfasylabické písmo, kterým se zapisuje thajština a další menšinové jazyky, kterými se mluví v Thajsku. Písmo není pravou abecedou, protože jednotlivé znaky souhlásek s sebou mohou nést samohláskové zvuky (inherentní vokál), znějící jako a nebo o. Znaků pro souhlásky je zde čtyřicet čtyři, dále patnáct znaků pro samohlásky, které kombinací mohou vyjádřit nejméně dvacet osm samohlásek, a konečně čtyři znaménka vyznačující tóny.

Písmo se píše zleva doprava, souhlásky se píší do řádku, zatímco samohlásky se mohou psát pod, nad, vpravo i vlevo do související souhlásky. V Thajsku se používají arabské číslice, případně thajské, které lze vyjádřit též thajským písmem.

Souhlásky

Samohlásky

Převod do latinky 
Oficiálním převodem thajského písma do latinky je Thajský královský všeobecný systém přepisu Royal Thai General System of Transcription (RTGS) vyvinutý thajským Královským institutem. Tento přepis je dobře použitelný pro svoji jednoduchost, pro potřeby přesnějšího zachycení jazyka je přijat mezinárodní standard ISO 11940. Český standard neexistuje.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Indická písma
Thajština